Die 1. Amateurliga Württemberg 1958/59 war die neunte Saison der 1. Amateurliga. Der SC Geislingen gewann  die Württembergische Fußballmeisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Vorjahresmeister Union Böckingen. Geislingen qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur II. Division, wo man jedoch nur den vorletzten Platz belegte.

Der VfR Aalen und der VfB Friedrichshafen stiegen direkt in die 2. Amateurligen ab. Den letzten Absteiger ermittelten die punktgleichen Mannschaften des FV Zuffenhausen und FV Ravensburg in einem Entscheidungsspiel. Nachdem Zuffenhausen mit 2:0 gewann, musste Ravensburg ebenfalls absteigen.

Abschlusstabelle

Entscheidungsspielen um den Abstieg 

|}

Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd

Entscheidungsrunde zur 2. Oberliga Süd 

|}

Weblinks 
 1.Amateurliga Württemberg 1958/59

Fußballsaison 1958/59
1959